Scott může znamenat:

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „Scott“

příjmení osob
 Andrew Scott (* 1976) – irský filmový a divadelní herec
 Andy Scott (* 1949) – britský rockový kytarista a zpěvák
 Baillie Scott (1865–1945) – britský architekt
 Barbara Ann Scottová (1928–2012) – kanadská krasobruslařka, olympijská vítězka a mistryně světa
 Beckie Scottová (* 1974) – kanadská běžkyně na lyžích
 Bon Scott (1946–1980) – australský zpěvák
 Campbell Scott (* 1961) – americký herec a režisér, syn George C. Scotta
 Dana Scott (* 1932) – americký informatik, logik a filosof
 David Scott (* 1932) – americký astronaut
 David Scott (* 1988) – jihoafrický hudebník a producent
 Debbie Scottová (* 1958) – kanadská atletka, běžkyně
 Doug Scott (1941–2020) – anglický horolezec
 Edward McMillan-Scott (* 1949) – britský politik
 Francis Scott Fitzgerald (1896–1940) – americký spisovatel a scenárista
 Christian Scott (* 1983) – americký jazzový trumpetista a hudební skladatel
 George Scott III (1953–1980) – americký baskytarista
 George C. Scott (1927–1999) – americký herec, otec Campbella
 Giles Gilbert Scott (1880–1960) – anglický architekt
 Gordon Scott (1926–2007) – americký herec a kulturista
 Jack Cutmore-Scott (* 1987) – anglický herec
 James Scott (hudebník) (1885–1938) – afroamerický skladatel ragtimeů a klavírista
 James Scott, vévoda z Monmouthu (1649–1685) – nemanželský syn anglického krále Karla II. z rodu Stuartovců
 Jill Scott (* 1972) – americká zpěvačka
 Jimmy Scott (1925–2014) – americký jazzový zpěvák
 John Scott (1956–2015) – anglický varhaník a sbormistr
 Kim Scott (* 1957) – australský spisovatel
 Kim Scottová – koučka a spisovatelka
 Kristin Scott Thomas (* 1960) – britsko-francouzská herečka
 Lyndsey Scott (* 1984) – americká modelka, softwarová vývojářka a herečka
 Martha Scott – americká herečka
 Michael Scott (* 1959) – irský spisovatel
 Morgan Scott Peck (1936–2005) – americký psychiatr a spisovatel
 Reid Scott (* 1977) – americký herec
 Renata Scottová (* 1934) – italská operní pěvkyně
 Rick Scott (* 1952) – americký podnikatel a politik
 Ridley Scott (* 1937) – britský režisér, kameraman, scenárista, producent a herec
 Robert Falcon Scott (1868–1912) – britský polární výzkumník
 Seann William Scott (* 1976) – americký herec
 Shirley Scott (1934–2002) – americká varhanice
 Stefanie Scott (* 1996) – americká zpěvačka a herečka
 Tim Scott (* 1965) – americký republikánský politik
 Tony Scott (1944–2012) – britský filmový režisér
 Walter Scott (1771–1832) – skotský básník, spisovatel a sběratel

fiktivní postavy
 Anna Scott – hlavní postava z filmu Notting Hill

místopisný název
 Scott County – jedenáct okresů v USA
 Scottova letecká základna

jiný význam
 Scott (album) – album Scotta Walkera
 Scott (elektronika) – americká obchodní značka spotřební elektroniky
 Scott (cyklistika) – obchodní značka sportovních cyklistických výrobků a potřeb